Bauchi (staat), staat van Nigeria.
 Bauchi (stad), hoofdstad van deze staat.